

Astronautica 
 Mars Pathfinder – sonda spaziale 
 NASA Pathfinder – velivolo ultraleggero a energia solare
 Space Shuttle Pathfinder – modello di prova statico in legno e metallo della vera navetta

Altro 
 Nissan Pathfinder – autoveicolo fuoristrada
 Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo – film d'azione del 2007, diretto da Marcus Nispel
 Pathfinder – episodio della sesta stagione di Star Trek: Voyager
 Pathfinder – gioco di ruolo edito da Paizo Publishing
 Pathfinder – complesso musicale symphonic metal polacco
 Pathfinder – unità speciale di bombardieri incaricata di segnalare alla principale forza d'attacco che seguiva gli obiettivi a terra da colpire